Nom d'un riu d'Aracòsia en el període clàssic, probablement el modern riu Argandab a l'Afganistan
 Nom d'un llac d'Aracòsia, probablement el modern Ab-i-Istada a l'Afganistan